

Persone 
 Hugo Steinhaus (1887-1972) – matematico polacco
 Bibiana Steinhaus (1979) – arbitro di calcio tedesca

Geografia

Austria 
 Steinhaus – comune nel distretto di Wels-Land (Alta Austria)
 Steinhaus am Semmering – frazione di Spital am Semmering, comune nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)

Germania 
 Steinhaus – frazione di Bergisch Gladbach, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Steinhaus – frazione di Mitterfels, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Steinhaus – ex comune ora frazione di Petersberg, città nel distretto di Kassel (Assia)
 Steinhaus – frazione di Wuppertal, città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Italia 
 Steinhaus – nome tedesco di Cadipietra, frazione del comune di Valle Aurina nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Svizzera 
 Steinhaus – ex comune ora frazione di Ernen, comune nel distretto di Goms (Canton Vallese)